Апипилолко има више значења:

 Апипилолко (Аказинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Апипилолко, Лос Аламос (Аказинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику